Ко́ков — фамилия. Известные носители:
 Коков, Валерий Мухамедович (1941—2005) — президент Кабардино-Балкарской Республики с 1992 по 2005 год.
 Коков, Виктор Сергеевич — актёр Хакасского драматического театра, заслуженный артист России (1993).
 Коков, Казбек Валерьевич (род. 1973) — российский государственный деятель.
 Коков, Леонид Сергеевич (род. 1955) — советский и российский хирург, радиолог, член-корреспондент РАМН (2007), член-корреспондент РАН (2014).
 Коков, Михаил Семёнович (1913—1941) — хакасский поэт, прозаик и драматург.
 Коков, Николай Николаевич (ум. 2008) — директор Топановской средней общеобразовательной школы, ныне школа носит его имя.
 Коков, Фёдор Гаппоевич (1900—1939) — деятель ВКП(б), 1-й секретарь Северо-Осетинского областного комитета. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Коков, Юрий Александрович (род. 1955) — глава Кабардино-Балкарской Республики с 2013 по 2018 год.